Баркейруш () — португальська власна назва.

Топоніми

Баркейруш (Барселуш) — парафія.
 Баркейруш (Мезан-Фріу) — парафія.